Bernricht ist der Ortsname von

 Bernricht (Amberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Amberg, Bayern
 Bernricht (Edelsfeld), Ortsteil der Gemeinde Edelsfeld, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern